Профили́рование:
 Профилирование — сбор характеристик работы программы.
 Профилирование — измерение уклонов и неровностей дорожного покрова.
 Профилирование — придание изделию некоторой заданной формы.
 Профилирование — профилирование правонарушителей, составление их психологических портретов.